Die WKF Karate-Weltmeisterschaft 2000 () fand vom 12. bis 15. Oktober in München statt. An der Weltmeisterschaft nahmen insgesamt 820 Karateka aus 84 Ländern teil.

Medaillenspiegel

Ergebnisse

Kata

Kumite

Weblinks 
 
 Archiv Karate Bayern Karate WM 2000
 Results

Sportveranstaltung in München
2000
Sportveranstaltung 2000
Kampfsport (München)
Karate (Deutschland)
Olympiahalle München